Hf – Hafnium, kémiai elem
 Hidrogén-fluorid, vegyület
 HF – High Frequency, a rövidhullám angol rövidítése